Бизимунгу:

 Бизимунгу, Пастёр — президент Республики Руанда с 19 июля 1994 года по 23 марта 2000 года.
 Бизимунгу, Огюстен — участник геноцида в Руанде, генерал.